Vio — газированный молочно-фруктовый напиток компании The Coca-Cola Company. Производятся вкусы Citrus Burst, Peach Mango, Very Berry и Tropical Colada.

Создание 
Рэй Крокетт, представитель бренда, сказал порталу Slashfood.com, что напиток находится в стадии разработки, однако он может быть найден в «ограниченной форме» и только в Нью-Йорке.

Критика 
Напиток «Vio» вошёл в «Топ-10 плохих идей для напитков» по версии журнала «Time».

Факты 
 Этот напиток новый на рынке США, но у компании The Coca-Cola Company был аналогичный продукт, который продавался исключительно в Японии в начале 1990-х годов.
 В Индии существует пакетированное «Vio».

Примечания 

Безалкогольные газированные напитки
Торговые марки The Coca-Cola Company
Молочные напитки